Liwschiz () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Jakowlewitsch Liwschiz (1946–2013), russischer Politiker, Finanzminister 1996–1997
 Benedikt Konstantinowitsch Liwschiz (1887–1938), sowjetischer Schriftsteller und Übersetzer
 Wladimir Aronowitsch Liwschiz (1923–2017), sowjetischer bzw. russischer Sprachwissenschaftler und Iranist
 
Siehe auch:
 Leobschütz
 Lifschitz
 Lipschütz
 Lippschütz